

Geografia

Australia
Clovelly, sobborgo di Sydney
Clovelly Park, sobborgo di Adelaide

Regno Unito
Clovelly, villaggio del Devon

Sudafrica
Clovelly, sobborgo di Città del Capo

Marina
Classe Clovelly
SS Clovelly , nave cargo

Persone
Cecil Clovelly, attore (1890-1965)